

Андовер — місто, графство Гемпшир

Андовер — місто, штат Коннектикут
 Андовер — місто, штат Айова
 Андовер — місто, штат Канзас
 Андовер — місто, штат Мен
 Андовер — місто, штат Массачусетс
 Андовер — місто, штат Міннесота
 Андовер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Андовер — місто, штат Нью-Джерсі
 Андовер — місто, штат Нью-Йорк
 Андовер — місто, штат Південна Дакота
 Андовер — місто, штат Вермонт
 Андовер — селище, штат Іллінойс
 Андовер Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Андовер — селище, штат Нью-Йорк
 Андовер — селище, штат Огайо
 Андовер — переписна місцевість, штат Массачусетс